Classement par ordre alphabétique :

  (1906–2001), compositeur allemand et professeur d'université
 Heidi Biebl (1941-2022), skieuse alpine allemande 
  (1945-), chanteur et guitariste
 Konstantin Biebl (1898–1951), écrivain et poète tchèque
  (1937–2006)
 Richard Biebl (1908-1974), botaniste autrichien
  (1951-), sculpteur allemand et professeur d'université
  (1820–1895), marchand et personnalité politique de l'Autriche-Hongrie
 (2000-), directeur de la photographie